Okręty US Navy o nazwie USS "Callao":
 Pierwszy  był hiszpańską kanonierką przechwyconą w Manila Bay w 1898. Była kilka razy w służbie. sprzedana w 1923.
 Drugi  był transportowcem zbudowanym w 1914. Przekazany US Navy w 1919. Wycofany ze służby w tym samym roku.
 Trzeci  został zbudowany w 19144 jako "Externsteine" dla niemieckiej marynarki. Przechwycony, wszedł d służby w US Navy w 1945. Wycofany ze służby w 1950. 

Callao